Le terme Harricana peut se référer à :

Toponymes 
 Rivière Harricana, fleuve traversant l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec (municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité)), au Québec, au Canada ;
 Lac du Raid Harricana, plan d'eau au Québec, au Canada ;
 Ultra-Trail Harricana du Canada, Ultra-Trail Harricana de Charlevoix (UTHC), anciennement XC Harricana, est une course en sentier (trail running) qui a lieu au mont Grand-Fonds situé à  de la ville de La Malbaie dans la province de Québec ;
 Saint-Mathieu-d'Harricana, municipalité située de la MRC d'Abitibi en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.